Генрік Солберг (, 15 квітня 1987, Тронгейм) — норвезький хокеїст, захисник.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 2005 року виступами за команду «Ліллегаммер».

Захищав кольори професійних команд «Тронгейм» та «Ставангер Ойлерс».

Захищав кольори національної збірної команди Норвегії виступав на чемпіонаті світу 2010 року, а також на чемпіонатах світу 2013 та 2014 років і зимових Олімпійських іграх 2014.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Норвегії в складі «Ставангер Ойлерс» — 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Тронгейма‎
норвезькі хокеїсти
Гравці збірної Норвегії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти «Ліллегаммера»
Хокеїсти «Тронгейм Блек Пантерс»
Хокеїсти «Ставангер Ойлерс»